tlenek rutenu(IV), 
 tlenek rutenu(VIII),